Zeughaus Hannover steht für:

 Zeughaus am Waterlooplatz, 1845 bis 1849 errichtet, im Zweiten Weltkrieg zerstört
 Zeughaus am Hohen Ufer, 1943 bis 1949 errichtet, heute Teil des Historischen Museums